Chen Jing (ur. 1968) – chińska i tajwańska tenisistka stołowa,
 Chen Jing (ur. 1971) – chińska hokeistka,
 Chen Jing (ur. 1975) – chińska siatkarka,
 Chen Jing (ur. 1976) – chiński lekkoatleta.